Chinandega – miasto w Nikaragui
 Chinandega – departament Nikaragui